Diversità (alterità) – in filosofia, la differenza tra due entità
 Diversità biologica (biodiversità) – in ecologia, la varietà di organismi viventi, nelle loro diverse forme, e dei rispettivi ecosistemi
 Diversità genetica (o variabilità genetica) – in genetica, caratteristica degli ecosistemi o di un pool di geni comunemente ritenuta vantaggiosa per la sopravvivenza
 Diversità culturale – in sociologia, la differenza tra varie culture, in opposizione ai concetti di monocultura e monocultura globale
 Diversità sessuale – termine usato per riferirsi in maniera inclusiva a tutta la diversità di sessi, orientamenti sessuali e identità di genere

Pagine correlate 
Diversificazione

Altri progetti